«Lovers on the Sun» — песня французского диджея Давида Гетта при участии американского певца Сэма Мартина.

В июне 2014 года песня была издана отдельным синглом. Также она вошла в вышедший в ноябре того же 2014 года шестой студийный альбом Давида Гетта Listen.

Авторы и продюсеры  
Вокал на этом треке исполняет Сэм Мартин — американский певец, сонграйтер, основатель (вместе со своим братом) и вокалист группы Con Bro Chill. Кроме того, Сэм Мартин является соавтором нескольких песен группы Maroon 5 (включая «Daylight», которая была издана отдельным синглом и вошла в первую десятку в США).

Одним из продюсеров данного трека является шведский диджей Авичи. Интересно, что песня «Lovers on the Sun» напоминает его собственную песню «Wake Me Up» (2013), обе они представляют собой гибрид кантри, фолка и EDM.

Один из соавторов песни — Майк Айнцигер, гитарист рок-группы Incubus. Он также играет на этом треке на гитаре. Интересно, что Ацнцигер имел отношение и к вышеупомянутой песне Авичи «Wake Me Up» — он один из её авторов.

Видеоклип 
Видеоклип снят в стиле спагетти-вестерна. Режиссёр — Марк Класфельд. Класфелд также снял клипы к таким песням, как «Whistle» Фло Райды и «We Are Young» группы Fun.

Приём публики 
Сингл с этой песней достиг 1 места в Великобритании (в национальном сингловом чарте UK Singles Chart). В карьере Давида Гетты это был уже пятый сингл номер 1 в этой стране (первые четыре — «When Love Takes Over», «Sexy Bitch», «Gettin’ Over You» и «Titanium»).

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Песни Давида Гетта
Синглы Parlophone
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart